Кришна је санскритска реч (kṛṣṇa) која значи црно или тамноплаво. Може се односити на:

 Кришна божанство
 Кришна (река)
 Харе Кришна религија